Первая формула Вилланса или просто формула Вилланса — аналитическое выражение для вычисления  -го простого числа, полученное на основе теоремы Вильсона и опубликованное математиком К. П. Виллансом в 1964 году.

Формула имеет следующий вид:

Считается, что формула Вилланса не может быть использована для выполнения эффективной вычислительной работы на практике, так как она представляет из себя производный вариант решета Эратосфена.

Примечания

Ссылки 
 Prime Formulas  на сайте wolfram.com

Аналитическая теория чисел
Теоремы о простых числах